Fékezhetetlen – A világ legszittyósabb vidéke (The Wettest County in the World) Matt Bondurant 2008-as történelmi regénye
Fékezhetetlen (Lawless) a regény alapján készült 2012-es gengszterfilm, John Hillcoat rendezésében